Milejczyce est le nom :
 de la gmina de Milejczyce, dans le powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Milejczyce, chef-lieu de cette gmina